En 
 Mendieta est un village ou commune faisant partie de la municipalité de Artziniega dans la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque.
 Mendieta est un quartier de Lemoa, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.
 Mendieta est un quartier d'Ajangiz, situé dans la province de Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque.

Personnalités 

 Ana Mendieta, artiste contemporaine américano-cubaine.
 Gaizka Mendieta, footballeur espagnol.
 Lucio Mendieta y Núñez, sociologue et juriste mexicain.
 Jerónimo de Mendieta, chroniqueur franciscain de l'histoire du Mexique.